

Lokalizacje

Niemcy 
 Starnberg – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Starnberg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Starnberg

Inne 
 Starnberg – statek
 Starnberg – zamek

Zobacz też 
 Starnberger See